Ранчо Есперанза има више значења:

 Ранчо Есперанза (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Есперанза, Лос Запотес (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику